F 260 steht für:
 Braunschweig (F 260), eine Korvette der deutschen Marine vom Typ K130

F.260 steht für:
 Aermacchi SF 260, ein Prototyp des Kunstflug- und militärischen Trainingsflugzeuges

F260